The Christian (1911), een film van Roy Redgrave en Eugenie Duggan
The Christian (1914), een film van Frederick A. Thomson
The Christian (1923), een film van Maurice Tourneur